

Cinema 
 Mimic – film del 1997 diretto da Guillermo del Toro
 The Mimic – serie televisiva britannica del 2013

Personaggi immaginari 
 Mimic – creatura dell'immaginario fantasy raffigurato spesso come un baule con l'aggiunta di denti aguzzi e occhi demoniaci (e in alcune occasioni con anche delle braccia e delle gambe).
 Mimo (Mimic) – personaggio della Marvel Comics